Никола́й Петро́вич Ма́рков:
 Марков, Николай Петрович (последняя четверть XIX — начало XX века) — российский архитектор.
 Марков, Николай Петрович (1834—1895) — российский священник, духовный писатель и проповедник.